Barbara Rittner – ex tennista tedesca
 Günter Rittner – pittore e illustratore tedesco
 Rudolf Rittner – attore, sceneggiatore e regista tedesco